При отсутствии на первых Паралимпийских играх в 1960 в Риме, Япония сделала свой паралимпийский дебют, организовав в 1964 году игры в Токио. Страна участвовала в каждых последующих летних Паралимпийских играх, так и в каждых зимних Паралимпийских играх, начиная с первых 1976 года. Япония принимала Паралимпийские игры два раза, в Токио в 1964 и в Нагано в 1998 году.

Япония была единственной азиатской страной, на Паралимпиаде 1964, а также единственной азиатской страной, присутствовавшей на церемонии открытия Зимних Игр, что делает её первой азиатской страной, участвовавшей в летних и зимних играх. Она также является второй самой успешной азиатской страной в целом (после Китая), завоевав 395 медалей Паралимпийских игр, из которых 118 золотых, 134 серебряных и 143 бронзовых. Этот результат помещает её на 17-е медальное место за все время проведения Паралимпийских игр.

Медальный зачёт

Медали на летних Паралимпийских играх

Медали на зимних Паралимпийских играх

См. также 
 Япония на Олимпийских играх

Примечания 

Япония на Паралимпийских играх